Гран-при Бразилии 2013 года (официально Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2013) — автогонка, девятнадцатый и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона  года (и 41-й Гран-при Бразилии в истории «Формулы-1»), проходивший в период с 22 по 24 ноября 2013 года на автодроме «Интерлагос», Сан-Паулу, Бразилия.

Предыдущий Гран-при Бразилии «Формулы-1» проходил с 23 по 25 ноября  года на этой же трассе.

Стюарды 
 Пауль Гутьяр () — президент комиссии FIA по хилклаймбингу, президент и действительный член Швейцарского автоспортивного клуба.
 Винченцо Спано () — президент спортивной комиссии автомобильной федерации Венесуэлы;
 Марк Бланделл () — британский пилот «Формулы-1», победитель гонки «24 часа Ле-Мана» (1992).

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
''Погодные условия: пасмурно; дождь. Воздух: +19 °C, трасса: +19…21 °C.

|}
Примечания
 1.  Серхио Перес наказан потерей пяти стартовых позиций за замену коробки передач после аварии во второй части квалификации.

Гонка 

|-
! colspan=13|Источник
|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 45-й поул Себастьяна Феттеля
 57-й поул команды Red Bull
 19-й быстрый круг Марка Уэббера
 41-й быстрый круг команды Red Bull
 39-я победа Себастьяна Феттеля
 47-я победа команды Red Bull

Примечания

Ссылки 
 
 

 Подробное описание хода гонки
 Смена шин на дистанции

Гран-при Бразилии